Le terme stencil, qui signifie « pochoir » en anglais, prend différents sens selon le contexte et l'époque.

En imprimerie, le stencil est un élément de certaines techniques de reproduction, comme la ronéotypie ou le cyclostyle. Selon la technique, le stencil définit différents éléments.

À l'origine, l'utilisation du mot stencil est un anglicisme pour définir un pochoir, c'est-à-dire une feuille imperméable (papier paraffiné ou feuille de celluloïd), perforée afin de laisser passer l'encre. C'est par exemple le cas pour la reproduction par les machines type Ronéo, Gestetner, le Limographe, le cyclostyle et la miméographie.

Par la suite, le terme stencil fut usité pour définir de manière générale une feuille intermédiaire permettant la reproduction de documents. C'est le cas par exemple pour la duplication à l'alcool, où le stencil est une feuille de papier couché qui reçoit un dépôt d'encre provenant d'un papier carbone hectographique.

En facture instrumentale, les anglo-saxons dénomment comme instrument stencil, un instrument de musique fabriqué par un facteur d'instruments de musique et estampillé par un autre facteur qui le commercialise en son nom propre.

Notes et références

Voir aussi 

Reprographie
Technique d'estampe
Facture instrumentale
Lutherie